Mason City (Illinois)
Mason City (Iowa)
Mason City (Nebraska)

Desambiguações de topônimos